Чебура́шка — вымышленный зверёк с огромными ушами, большими глазами и коричневой шерстью, ходящий на задних лапах. Персонаж книг Эдуарда Успенского и нескольких снятых по их мотивам мультфильмов и фильмов. Часть из них названы по имени этого героя, в том числе:

 «Чебурашка» — советский мультфильм 1971 года
 «Чебурашка» — японский мультфильм 2013 года.
 «Чебурашка» — российский художественный фильм 2023 года.

См. также 
 «Чебурашка идёт в школу» — советский мультфильм 1983 года. 
 «Cheburashka Arere?» — японский анимационный сериал 2009—2010 года.